Plevna désigne :

 Plevna, un ancien nom pour la ville de Pleven. Elle était connue sous ce nom durant la Guerre russo-turque de 1877-1878, quand le siège de Plevna devint la clé de la guerre. 

 Plevna, ville de l’Ontario.

 Plevna, ville de l’Indiana ;
 Plevna, ville du Kansas ;
 Plevna, ville du Montana.

 Plevna, un édifice à Tampere